Le morphème quecto, de symbole q, est le préfixe du Système international d'unités (SI) qui représente 10 (un mille-milliardième de milliardième de milliardième).

Par exemple, un quectomètre () vaut .

Notes et références 

Multiple d'unité de mesure